Personen (achternaam)

 Dennis Wilt (1969), Nederlandse meteoroloog en presentator. 
 Emmely de Wilt (1986), Nederlands radiopresentatrice
 Ludolph Anne Jan Wilt baron Sloet van de Beele (1806-1890), Nederlandse historicus
 Monique de Wilt (1976), Nederlandse atlete
 Paulus de Wilt (1955), politicus in Amsterdam
 Heleen van der Wilt (1974), Nederlands korfbalster
 Thomas van der Wilt (1659-1733), Nederlands kunstschilder

Personen (voornaam)
 Wilt Chamberlain (1936-1999), Amerikaanse basketballer

Overig
 Wilt (film), een film uit 1989 van regisseur Michael Tuchner

Zie ook 
 Wild (doorverwijspagina)